Бертоцци, Андреа (род. 1965) — американский математик.
 Бертоцци, Каролин (род. 1966) — американский химик.